Gumelem (Pakis)
 Gumelem (Petungkriono)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing